Шатабди Экспресс (, ) — тип скоростных пассажирских поездов в Индии. Эксплуатант — Indian Railways. Используются на маршрутах средней продолжительности (порядка нескольких сотен км.), соединяющих крупные города, в частности — Нью-Дели, Мумбаи, Бангалор и др. с близлежащими. 

Дневные поезда возвращаются на станцию отправления в тот же день. Вагоны — только сидячие, с креслами самолётного типа, оборудованы кондиционером. Пассажирам выдаëтся питание (сухой паек), чай, кофе, вода. В некоторых поездах имеются системы спутникового телевидения.

Скорость движения поездов Шатабди Экспресс — 100—130 км/ч. Поезд Bhopal Shatabdi Express на перегоне Агра - Нью-Дели развивает скорость до 150 км/ч.

Основной тип вагона в поездах Шатабди Экспресс — AC Chair Car (сокр. CC)- сидячий. Как правило, в каждом поезде есть и вагон первого класса, также сидячий, но отличающийся бóльшим комфортом.

Билеты на поезд, как правило, бронируются заранее. Лишь на некоторых маршрутах Шатабди Экспресс билеты можно приобрести непосредственно (за несколько часов) перед отправлением.

Jan Shatabdi Express 

Джан Шатабди Экспресс («джан» от хинди «джаната» — «народ»)—тип скоростных поездов, отличающихся от Шатабди Экспресс наличием как кондиционированных вагонов (класс АС), так и вагонов без кондиционера (2S), для менее состоятельных слоёв населения. 

Поезд достигает предельно среднестатистический скорости с сравнении обычных поездов. Все вагоны сидячие, с креслами самолëтного типа. Питание пассажиров, в отличие от Шатабди Экспресс, не входит в стоимость билета и предлагается пассажирам за отдельную плату. Поезда курсируют по собственным маршрутам и расписанию, отличному от Шатабди Экспресс.

Маршруты и расписание поездов Шатабди Экспресс 

На 1 июля 2010 курсировало 13 пар поездов Shatabdi Express.

Ссылки 

Список поездов Шатабди, сайт Indian Railways

Железнодорожный транспорт Индии